Sopheap steht für:

 Sopheap (Kambodscha), Ort in Oddar Meanchey, Kambodscha
 Sopheap (Vorname), männlicher Vorname